Maternus kölni püspök (?-328)
 Maternus erdélyi püspök (?-1399)